Högbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Högbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Högbergstjärnarna, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (16,4 ha)
Högbergstjärnarna (Råneå socken, Norrbotten, 735722-178163), sjö i Bodens kommun, 
Högbergstjärnarna (Råneå socken, Norrbotten, 735731-178142), sjö i Bodens kommun, 
Högbergstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn